Ґраужай (Кайшядоріський район)
 Ґраужай (Кельмеський район)
 Ґраужай (Лаздийський район)
 Ґраужай (Расейняйський район)
 Ґраужай (Тельшяйський район)

Також 
 Ґряужай